Александр Борисович Блохин: Блохин, Александр Борисович (1937—2020) — советский и российский эпидемиолог.
 Блохин, Александр Борисович (род. 1981) — российский футболист.